Con il termine bidenismi (dal neologismo inglese bidenisms) ci si riferisce a parole o frasi pronunciate dal Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden caratterizzate dalla loro singolare forma di espressione o per la presenza di gaffe di varia natura.

A tal proposito, il quotidiano Politico ha scritto che “lo stile improvvisato di Biden lo ha reso forse la persona più eminentemente citabile a Washington".

Il termine, in particolare negli Stati Uniti, è entrato nell'uso comune (similmente con quanto visto con i bushismi) in seguito al diffondersi di numerose compilation di bidenismi e gaffes, sia sotto forma di video che di pubblicazioni satiriche di vario genere.

Spesso, estrapolati dal contesto, i bidenismi sono utilizzati dagli oppositori di Biden - in particolare provenienti dall’area di Donald Trump - come prova (più o meno ironicamente) di una presunta incapacità nel ricoprire il proprio incarico.

Alcuni bidenismi 

Alcuni fra i più celebri bidenismi sono:

«Sono lieto di introdurvi il prossimo Presidente degli Stati Uniti: Barack America» (riferendosi a Barack Obama durante un comizio) - 23 agosto 2008

 «[…] una parola di tre lettere: lavoro. L-A-V-O-R-O (a three-letter word: jobs. J-O-B-S)» (pronunciato durante un comizio) - 25 ottobre 2008

 «Visto che siamo da soli, perché anziché chiamarmi signor Vicepresidente non mi chiami signor Primo Ministro?» (parlando con un ministro britannico) - 20 luglio 2014.

 «I bambini poveri sono tanto intelligenti e talentuosi quanto i bambini bianchi» (pronunciato durante un comizio) - 9 agosto 2019
 «Tutti gli uomini e le donne sono state create da… Voi sapete la cosa» (pronunciato durante il comizio finale del Super Tuesday). - 2 marzo 2020.

 «Se tu non voti per me, non sei nero» (riferendosi ad un generico elettore afroamericano) - 23 maggio 2020
 «Voglio ringraziare quel tipo lì sotto» (riferendosi al Primo Ministro australiano Scott Morrison) - 15 settembre 2021.
 «L’America è una nazione che può essere definita con una sola parola: i percorsi dell’Himalaya con Xi Jinping» (pronunciato durante un discorso alla Casa Bianca) - 9 aprile 2022
 «[…] fine della citazione. Ripeti la frase.» (leggendo probabilmente il testo del teleprompter) - 8 luglio 2022
 «Dov’è Jackie? Jackie sei qui? Pensavo fossi qui, per aver reso tutto ciò possibile» (riferendosi alla rappresentante Jackie Walorski, deceduta in un incidente stradale il 17 agosto) - 28 settembre 2022

 «Fatemi iniziare con due parole: Made-in-America» (pronunciato durante una visita ad una fabbrica di automobili) - 7 ottobre 2022

Note

Voci correlate 

 Bushismi

Altri progetti 

Wikizionario (inglese) Bidenism - Wiktionary

Costume
Joe Biden